KOJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kagoshima (Giappone)